Heden kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Heden (Asdal Sogn) – en bebyggelse i Asdal Sogn
 Heden (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en landsby i Heden Sogn
 Heden (Gram Sogn) – en bebyggelse i Gram Sogn
 Heden (Hallenslev Sogn) – en bebyggelse i Hallenslev Sogn
 Heden – kort for Hedeboegnen på Sjælland
 Heden (Hårslev Sogn) – en bebyggelse i Hårslev Sogn
 Heden (Jegindø Sogn) – en bebyggelse i Jegindø Sogn
 Heden (Magleby Sogn) – en bebyggelse i Magleby Sogn
 Heden (Mellerup Sogn) – en bebyggelse i Mellerup Sogn
 Heden (Mørke Sogn) – en bebyggelse i Mørke Sogn
 Heden (Råbjerg Sogn) – en bebyggelse i Råbjerg Sogn
 Heden (Rødding Sogn) – en bebyggelse i Rødding Sogn
 Heden (Sindbjerg Sogn) – en bebyggelse i Sindbjerg Sogn
 Heden (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn
 Heden (Sønder Vissing Sogn) – en bebyggelse i Sønder Vissing Sogn
 Heden (Udbyneder Sogn) – en bebyggelse i Udbyneder Sogn
 Heden (Ugilt Sogn) – en bebyggelse i Ugilt Sogn
 Heden (Vedslet Sogn) – en bebyggelse i Vedslet Sogn
 Heden (Vedsted Sogn) – en bebyggelse i Vedsted Sogn
 Heden (Vejlby Sogn) – en bebyggelse i Vejlby Sogn
 Heden (Volstrup Sogn) – en bebyggelse i Volstrup Sogn
 Heden (Ørsted Sogn) – en bebyggelse i Ørsted Sogn